My Scene Goes Hollywood è un film d'animazione che uscì il 30 agosto 2005 su DVD e VHS basato sulla linea di bambole My Scene di Mattel. È dotato di Barbie e Lindsay Lohan, che interpreta sé stessa. È la terza funzione con i personaggi di My Scene e l'unica che è stata a figura intera. Il film è stato diretto da Eric Fogel. Anche se il titolo del film suggerisce un viaggio a Hollywood in California, l'intera trama si svolge a New York City, dove vivono tutti i personaggi di My Scene.

Trama 
Le ragazze di My Scene frequentano il liceo a Manhattan quando scoprono che c'è un nuovo film di spionaggio chiamato 'Spy Society' che viene girato lì, con Lindsay Lohan (che interpreta Mariel St. Clair, il protagonista) e il personaggio immaginario Ryan Ridley (che interpreta l'interesse amoroso di Lohan nel film). Mentre le ragazze, Barbie, Chelsea, Madison, Nolee e Delancey, vanno a vedere il film, hanno l'idea di intrufolarsi nel film fingendo di essere comparse...

Produzione 
Diretto : Eric Fogel
Prodotto : Kallan Kagan
Scritto : Elise Allen
Musica : Chris Hajian
Cura : Anthony V. Orkin
Distribuito : Miramax Family Films

Interpreti e Personaggi 
 Kelly Sheridan : Barbie
 Kathleen Barr : Madison (Westley nome in Europa)
 Tegan Moss, Francesca Manicone : Nolee
 Meghan Black : Delancey
 Nicole Bouma : Chelsea
 Brenda Crichlow : Audra
 Mark Hildreth : Sutton
 Alessandro Juliani : River
 Terry Klassen : Jim
 Shane Meier : Ellis
 Kirby Morrow : Hudson
 Samuel Vincent : Ryan
 Ashleigh Ball : Kenzie
 Lindsay Lohan : Sé stessa
 Harvey Weinstein : Ryan Ridley
 Aden Hakimi : Paparazzi (non accreditato)

Colonna sonora 
 Non è stato realizzato nessun album per le canzoni riprodotte nel film

1.Lucky - Leslie Mills
2.I Feel Like L.A. - Leslie Mills
3.Find the Fun - Leslie Mills
4.Playground (Instrumental)
5.Find the Fun (Instrumental)
6.Starlight - Leslie Mills
7.Lucky (Reprise)
8.Playground - Andrea Remanda

Collegamenti esterni
 

Film di Barbie
Fashion doll
Film direct-to-video